Дара () — город на севере центральной части Сенегала, на территории области Луга.

Географическое положение 
Город расположен примерно в 264 км к северо-востоку от столицы страны, города Дакар, на высоте 61 м над уровнем моря.

Население 
По данным на 2013 год численность населения города составляла 31 195 человек.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания

Литература 
 Pierre Mainguy, Étude générale préliminaire de la Station de Dara (Sénégal), Dakar, Laboratoire fédéral de l'Élevage, 1954, 185 p.
 J. Raynal, Étude botanique des pâturages du Centre de recherches zootechniques de Dahra-Djoloff (Sénégal), ORSTOM, 1964

Города Сенегала